

Polska 

Dawne nazwy miejscowości:
 Recz
 Rzeczyca Wielka

Osoby 
 Arne Reetz – niemiecki piłkarz
 Christa Reetz – niemiecka polityk
 Helena Reetz – niemiecka aktorka
 Willy Reetz – niemiecki malarz

Zobacz też 
 Gülitz-Reetz
 Retz
 Rietz